Holmes Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Holmes Island (Indiana)
 Holmes Island (Louisiana)
 Holmes Island (Washington)

in Antarktika:
 Holmes Island (Antarktika), eine der Biscoe-Inseln